

Cinema 
The Phantom Ship – cortometraggio del 1908 diretto da A.E. Coleby e J.H. Martin
The Phantom Ship – cortometraggio del 1913 diretto da Harold M. Shaw
The Phantom Ship – cortometraggio del 1931 diretto da Jack King

Letteratura 
 Il vascello fantasma (The Phantom Ship) – romanzo di Frederick Marryat del 1839